F 217 steht für:
 Raule (F 217), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Bayern (F 217), eine Fregatte der Deutschen Marine

F217